То́лботт () — английская фамилия.

Фамилия 
 Толботт, Гарольд Элстнер (1888—1957) — министр ВВС США (1953—1955).
 Толботт, Глория (1931—2000) — американская актриса кино и телевидения.
  (1843—1918) — американский политик.
  (род. 1955) — американский актёр кино и телевидения.
 Толботт, Строуб (род. 1946) — американский дипломат и политолог.

Примечания